Polača, općina u Zadarskoj županiji
 Polača (Knin), gradsko naselje Knina

Vidi i:
 Polače, naselje na Mljetu